Проко́пьева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы: Прокопьева, Алина Альбертовна (род. 1985) — российская бегунья.
 Прокопьева, Екатерина Владимировна (род. 1972) — российский государственный и политический деятель, председатель Архангельского областного собрания депутатов 7-го созыва.
 Прокопьева, Зоя Егоровна (род. 1936) — российский прозаик, художник-оформитель, табельщица.
 Прокопьева, Надежда Викторовна (в первом замужестве Ильина; род. 1963) — российский учёный-правовед, государственный деятель.
 Прокопьева, Ольга Александровна (род. 1983) — российская биатлонистка.
 Прокопьева, Прасковья Михайловна (1919—1944) — лётчица Великой Отечественной войны.
 Прокопьева, Светлана Владимировна (род. 1979) — российская журналистка.

См. также